

Toponymie

 Pągowiec  est un village de la voïvodie de Mazovie
 Pągowiec  est un village de la voïvodie de Sainte-Croix